U povijesti postoji niz kraljeva koji su se zvali Aleksandar tako da Kralj Aleksandar može značiti:

Kralj Aleksandar od Epira 
Kralj Aleksandar od Grčke 
Kralj Aleksandar od Gruzije 
Kralj Aleksandar od Jugoslavije 
Kralj Aleksandar I. od Makedonije 
Kralj Aleksandar od Srbije 
Kralj Aleksandar od Škotske